Dunnigan steht für folgende geographische Orte:
 Dunnigan (Kalifornien), Census-designated place in den Vereinigten Staaten
 Dunnigan Hills, Gebirge in den Vereinigten Staaten

Dunnigan ist der Familienname der folgenden Personen
 Alice Allison Dunnigan (1906–1983), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Brooke Dunnigan (* 1995), US-amerikanische Fußballspielerin 
 James F. Dunnigan auch Jim Dunnigan (* 1943), US-amerikanischer Autor und Spieledesigner
 John J. Dunnigan (1883–1965), US-amerikanischer Architekt und Politiker
 Kyle Dunnigan (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 William Dunnigan († 1957), Pionier auf dem Gebiet der technischen Wertpapieranalyse